Neutronenzerfall steht für: 
 den Zerfall des Neutrons, siehe Betastrahlung #Zerfall des freien Neutrons
 den Zerfall des Atomkerns unter Emission eines Neutrons, siehe Neutronenemission